Серге́й Тихоми́ров:
 Тихомиров, Сергей Александрович (род. 1972) — российский футболист и игрок в мини-футбол.
 Тихомиров, Сергей Валериевич (1915—1999) — советский и российский геолог, профессор МГГА.
 Тихомиров, Сергей Иванович (1850—1913) — русский архитектор.
 Тихомиров, Сергей Михайлович (1905—1982) — советский государственный и партийный деятель.
 Тихомиров, Сергей Семёнович (1910—1964) — советский директор Академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова.